«Ради всего человечества» () — американский фантастический и драматический сериал. В нём в жанре альтернативной истории рассказывается о том, «что бы случилось, если бы космическая гонка не закончилась».

Премьера состоялась на видеосервисе Apple TV+ 1 ноября 2019 года.

Сюжет 
В альтернативной временной шкале в 1969 году советский космонавт Алексей Леонов становится первым человеком, совершившим посадку на Луну. Этот исход подрывает боевой дух НАСА, но также стимулирует американское стремление наверстать упущенное. Поскольку Советский Союз подчеркивал разнообразие, включая женщин в последующие приземления, Соединенные Штаты вынуждены идти в ногу со временем, обучая женщин и представителей меньшинств, которые в первые десятилетия были в значительной степени исключены из исследования космоса США. Каждый последующий сезон происходит десятью годами позже, при этом 2-й сезон происходит в 1980-х, а 3-й сезон - в 1990-х.

Рональд Д. Мур объяснил, как история в сериале изменилась: «Сергей Королев был отцом советской космической программы; в нашей реальности он погиб во время операции в Москве в середине 60-х. И после этого их Лунная программа действительно так и не сложилась... Наше расхождение было в том, что Королев жив... и он организовал их высадку на Луну».

Актёрский состав 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2021)

Сезон 3 (2022)

Производство 
Идея сериала пришла в голову Рональду Д. Муру во время ланча с экс-астронавтом НАСА Гарреттом Райзманом, когда они фантазировали на тему того, что могло бы случиться, если бы СССР высадился на Луну раньше, чем США. 15 декабря 2017 года Apple заказала производство сериала. Авторами сценария и исполнительными продюсерами стали Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви.
5 октября 2018 года было объявлено название сериала: «Ради всего человечества» ().

Съёмки 
Съёмки начались в августе 2018 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. 
В марте 2019 года съёмки были завершены.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Apple TV+
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы о космических путешествиях
Фильмы о Луне
Фильмы о Марсе
Телесериалы альтернативной истории